La Ninoxe à sourcils blancs (Athene superciliaris) est une espèce d'oiseaux de la famille des Strigidae.

Répartition 
Cette espèce est endémique de Madagascar.

Taxonomie 
En 2018, à la suite de deux études de König et Weick, d'une part, et de Koparde , d'autre part, le Congrès ornithologique international a rattaché l'espèce au genre Athene, toutefois certaines références continuent de la rattacher au genre Ninox.

Annexes

Notes et références

Références taxinomiques

Liens externes 
 
 
 
 

Strigidae
Oiseau de Madagascar